Флаг муниципального образования Шаумя́нское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 апреля 2012 года решением Совета Шаумянского сельского поселения № 203 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7667.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Шаумянского сельского поселения Туапсинского района в жёлтом, красном и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле над пониженной червлёной пирамидой, обременённой собранными на одном черенке четырьмя разновеликими, в цвет поля, листьями чая — червлёный с распростёртыми крыльями орёл, держащий в каждой лапе зелёную дубовую ветвь с плодами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Шаумянское сельское поселение расположено севернее города Туапсе в горной лесной зоне и состоит из административного центра поселения — села Шаумян и ещё семи населённых пунктов.

В 1864 году Даховским отрядом был создан военный пост, а вокруг поста образована казачья станица Елизаветпольская. В 1869 году станица преобразовывается в селение. А в 1936 году село Елисаветпольское переименовано в село Шаумян в честь выдающегося революционера Степана Шаумяна.

Расположено Шаумянское сельское поселение у одноимённого горного перевала — аллегорически показанного красной пирамидой.

Изображение орла символизирует храбрость, отвагу и мужество, проявленные воинскими частями Красной армии и местными жителями в сентябре 1942 года. Именно в этих местах, после кровопролитнейшего противостояния, удалось остановить фашистов на подступах к морю.

Изображение дубовых ветвей с желудями указывает на реликтовые дубовые леса. Дубовые ветви также символизируют воинскую доблесть и силу.

Зелёный цвет символизирует красоту окружающей природы, надежду, возрождение, молодость.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения. Жёлтый цвет также аллегорически указывает на то, что поселение расположено в южном курортном районе Краснодарского края.

Красный цвет — символ красоты, праздника, труда, тепла, а также отваги, героизма, пролитой крови жителей поселения в годы Великой Отечественной войны.

Изображение листьев чая указывает на то, что на землях поселения выращивают самый северный в мире чай. Листья чая символизируют энергию и бодрость.

Примечания